Арбор () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Арбор, Лука (1486—1523) — молдавский боярин, дипломат и государственный деятель.
 Арбор, Эл (1932—2015) — канадский хоккеист и хоккейный тренер.

См. также 
 Арбор (село) — село в Балтасинском районе Республики Татарстан (Россия).
 Анн-Арбор — город в американском штате Мичиган, центр округа Уоштено.
 Уинди-Арбор — городской район Дублина в Ирландии, находится в административном графстве Дублин (провинция Ленстер).
 Энн-Арбор (значения)